Racine er flertydig:

Geografi 
Racine er navnet på adskillige samfund i USA:
 Racine, Wisconsin, den største by navngivet Racine i USA
 Racine, Minnesota
 Racine, Missouri
 Racine, Ohio
 Racine, West Virginia
 Racine County i Wisconsin

Kunst og musik 
 Jean Racine, fransk dramatiker i 1700-tallet
 Racine (band)
 Bruno Racine (født 1951), Fransk administrator og forfatter